La isla Porchat o en portugués Ilha Porchat. Es un promontorio situado en el litoral del estado de São Paulo  e la altura de la playa de los Millonarios, al sudoeste de la Isla de São Vicente en el municipio brasileño de São Vicente. 

Actualmente está unida a la isla de São Vicente por un puente. A pesar de su nombre la Isla Porchat nunca fue verdaramente una isla sino una península, ya que solo se separaba de la otra isla cuando la marea estaba alta. La isla posee actualmente 2 restaurantes principales, hoteles, residencias y clubs. 

La isla debe su nombre a la familia Porchat, la cual poseía diversas casas de veraneo y un casino, que era frecuentado por personas pudientes, venidas de toda la región. Después del declive del casino y del entretenimiento que este proporcionaba, la isla se convirtió en un lugar más residencial. No obstante se construyó en su entrada el Ilha Porchat Club.

Archipiélagos e islas de São Paulo
Archipiélagos e islas del océano Atlántico de Brasil